

Palmarès

Individuale 
 Trophées UNFP du football: 2
Miglior portiere della Ligue 2: 2013
Squadra ideale della Ligue 2: 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni